El suntetsu (寸鉄 en japonés) es un arma oculta japonesa.

Un suntetsu es una barra/pico de metal de 15 centímetros de largo aproximadamente, con un anillo unido a él. El dedo del medio o mayor se inserta en el anillo y el suntetsu descansa en la mano para diversos agarres. Los suntetsus son pequeños, fáciles de ocultar y relativamente fáciles de aprender a utilizar. Los suntetsus se utilizan para apuñalar, atizar, pellizcar, golpear, destrozar, raspar y lanzar. Se puede utilizar un suntetsu o un par de ellos.

Véase también 

 Emeici, un arma china similar.

Armas blancas
Armas de las artes marciales de Japón